1. Deild () ist die Bezeichnung für verschiedene Ligen auf den Färöern sowie in Island. In der Regel ist hierbei die aktuell oder ehemals höchste Spielklasse gemeint. Folgende Ligen tragen beziehungsweise trugen diese Bezeichnung:

 Von 1976 bis 2004 die höchste färöische Fußballliga der Männer, siehe Färöische Fußballmeisterschaft
 Seit 2005 die zweithöchste färöische Fußballliga der Männer, siehe Färöische 1. Deild (Männerfußball)
 Von 1985 bis 2017 die höchste färöische Fußballliga der Frauen, siehe Färöische Fußballmeisterschaft der Frauen
 Seit 2020 die zweithöchste färöische Fußballliga der Frauen, siehe Färöische 1. Deild (Frauenfußball)
 Von 1943 bis 2004 die höchste färöische Handballliga, siehe Färöische Handballmeisterschaft
 Von 1955 bis 1991 die höchste isländische Fußballliga der Männer, siehe Pepsideild
 Seit 1997 die zweithöchste isländische Fußballliga der Männer, siehe 1. deild karla
 Von 1972 bis 1994 die höchste isländische Fußballliga der Frauen, siehe Pepsideild kvenna